Deary ist der Familienname folgender Personen:

 Ian Deary (* 1954), britischer Psychologe
 John Deary (* 1962), englischer Fußballspieler 
 Terry Deary (* 1946), britischer Schriftsteller

Deary ist der Name folgender Orte:

 Deary (Idaho), Ort in Idaho, Vereinigte Staaten